Návrh může být:
 Návrh Nekonečno
 Návrh (film)
 Návrh k zamyšlení

Související články 
 Koncepce